ZTU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Zaqatala (Azerbaigian)
 ztu – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Güilá